Антон Пер Лильенбек (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Варберг».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубах «Кинна» и «Скене». В составе последнего в 2010 году начал взрослую карьеру, в пятнадцатилетнем возрасте дебютировав в матче третьего шведского дивизиона с «Хеймером», появившись на поле в середине второго тайма. Затем также провёл два сезона в «Кинне». Сезон 2014 года провёл в «Хеккене», в составе которого стал чемпион Швеции с командами до 19 лет и до 21 года.

В феврале 2015 года Лильенбек стал игроком «Варберга». Первую игру в составе нового клуба провёл 21 февраля в матче группового этапа кубка страны с «Эребру», появившись на поле в стартовом составе. Дебютировал в Суперэттане 5 мая против «Йёнчёпингс Сёдры». За три сезона, проведенных в команде, Антон принял участие почти в 90 матчах и забил три мяча.

18 декабря 2017 года перешёл в «Йёнчёпингс Сёдру», подписав с клубом однолетний контракт с возможностью продления ещё на два года. Провёл за клуб 16 игр, в которых не отметился результативными действиями. Перед следующим сезона в связи с травмой крестообразной связки не стал продлевать контракт с клубом.

11 июля 2019 года вернулся в «Варберг». По итогам сезона вместе с клубом занял второе место в турнирной таблице и завоевал путёвку в Алльсвенскан. 15 июня 2020 года дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, появившись в стартовом составе на гостевую встречу с «Хельсингборгом». На 79-й минуте он уступил место южноафриканцу Кинину Айеру.

Достижения 
Варберг
 Серебряный призёр Суперэттана: 2019

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Варберга» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Скене»
Игроки ФК «Кинна»
Игроки ФК «Варберг»
Игроки ФК «Йёнчёпингс Сёдра»